Ejakulat – porcja spermy wyrzucana podczas ejakulacji. U człowieka przeważnie 2–5 mililitrów (tzw. normospermia), zawierająca prawidłowo powyżej 20 milionów plemników (tzw. normozoospermia) w każdym mililitrze. Szczytową objętość osiąga u mężczyzn w wieku 30–35 lat, zaś parametr ten gwałtownie spada u mężczyzn powyżej 55. roku życia. Większe odchylenia od tych wartości mogą wskazywać na różnego rodzaju zaburzenia. W skład ejakulatu wchodzą wydzieliny jąder, najądrzy, prostaty, pęcherzyków nasiennych oraz gruczołów opuszkowo-cewkowych.

 Odchylenia od standardowej objętości ejakulatu to: aspermia, hipospermia, hiperspermia.
 Odchylenia co do ilości plemników w objętości ejakulatu to: azoospermia, oligospermia, polizoospermia.
 Odchylenia co do jakości plemników w ejakulacie to: teratozoospermia, asthenozoospermia.
 Inne odchylenia: leukocytospermia, hematospermia, bakteriospermia.

Prawidłowe wartości podstawowych parametrów nasienia według norm WHO 2010

Zobacz też 
 preejakulat
 wytrysk u kobiet

Przypisy

Bibliografia 
 Dr Trevor G Cooper – „WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen – 5th ed.” World Health Organization 2010.

Linki zewnętrzne 
 http://badanie-nasienia.pl/o-badaniu-nasienia/mar-test-obecnosc-przeciwcial-przeciwplemnikowych-w-nasieniu/
 https://www.slideshare.net/pathologybasics/semen-analysis-29140526

Męski układ płciowy